Olaszország
Neviano, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Neviano degli Arduini, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Parma megyében